Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2010 – moška štafeta, tekma je potekala 26. februarja 2010.

Rezultati 

Štafeta moški